Laurentic bezeichnet:

 Laurentic (Schiff, 1909), ein 1917 gesunkenes Passagierschiff
 Laurentic (Schiff, 1927), ein 1940 versenktes Passagierschiff